

Ондіріс — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Ондіріс — село, Бескарагайський район, Абайська область
 Ондіріс — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Ондіріс — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Ондіріс — село, Нуринський район, Карагандинська область
 Ондіріс — село, Сарисуський район, Жамбильська область
 Ондіріс — село, Уаліхановський район, Північноказахстанська область